Андерграунд ( — „подземље“) је придев који се односи на нешто што је „под земљом“, односно ван очију шире јавности. Као именица, аундерграунд може да означава целу супкултуру или систем подземне железнице у земљама енглеског говорног подручја.

Андерграунд (), односно Подземље је и назив истоименог филма Емира Кустурице.

Андерграунд се такође може односити и на:

 Андерграунд стрип, израз за некомерцијалне стрипове
 Андерграунд културу, израз који описује бројне алтернативне културе
 Андерграунд музику, музика која садржи одређени презир према комерцијално успешној музици
 Андерграунд филм, филмови ван мејн-стрим остварења